

Codici 
 ERU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Erume (Papua Nuova Guinea)

Musica 
 Eru – cantante sudcoreano

Personaggi immaginari 
 Eru Ilúvatar – essere supremo nella mitologia fantasy di John Ronald Reuel Tolkien
 Elle (Eru) – personaggio del manga Death Note

Sigle 
 Emergency Response Unit